Punjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Punjung, ö, Kepulauan Riau, 
 Desa Punjung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar